Soerdj Badrising (1940), Surinaams onderwijzer en minister
 Niermala Badrising (1962), Surinaams diplomaat en minister